Stefan Grogg (né le  à Langenthal) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club

Carrière internationale 

Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde
 1997

Palmarès 
 Champion de Suisse en 1998 avec le EV Zoug
 Champion de Suisse de LNB en 2007 avec le HC Bienne

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 34|| 2|| 1|| 3|| 0|| 11|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1994-1995|| HC Bienne||  LNA|| 27|| 2|| 2|| 4|| 8|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|1995-1996|| Gulls de San Diego|| WCHL|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Aces d'Anchorage || WCHL|| 7|| 1|| 4|| 5|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| HC Bienne||  LNB|| 35|| 19|| 25|| 44|| 26|| 3|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 1996-1997|| EV Zoug||  LNA|| 44|| 7|| 13|| 20|| 69|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1997-1998|| EV Zoug||  LNA|| 40|| 9|| 20|| 29|| 25|| 14|| 3|| 5|| 8|| 4
|-
| 1998-1999|| EV Zoug||  LNA|| 45|| 10|| 10|| 20|| 38|| 11|| 6|| 7|| 13|| 6
|-
| 1999-2000|| EV Zoug||  LNA|| 43|| 11|| 14|| 25|| 48|| 11|| 2|| 4|| 6|| 14
|-
| 2000-2001|| EV Zoug||  LNA|| 44|| 5|| 18|| 23|| 99|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2001-2002|| EV Zoug||  LNA|| 44|| 3|| 7|| 10|| 62|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2002-2003|| SC Langnau Tigers||  LNA|| 30|| 5|| 13|| 18|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| SC Langnau Tigers||  LNA|| 40|| 2|| 2|| 4|| 93|| 6|| 0|| 5|| 5|| 2
|-
| 2004-2005|| SC Langnau Tigers||  LNA|| 25|| 0|| 1|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| SC Langnau Tigers||  LNA|| 13|| 0|| 0|| 0|| 8|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2006-2007|| HC Bienne|| LNB|| 36|| 5|| 6|| 11|| 20|| -|| -|| -|| -|| -

|429||56||101||157||504||81||12||23||35||44

|71||24||31||55||46||3||1||1||2||6

|10||1||4||5||12||-||-||-||-||-

Notes et références

Notes

Références

Sources 
.

Voir aussi 

Naissance en février 1974
Naissance à Langenthal
Sportif bernois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Bienne
Joueur des Gulls de San Diego (WCHL)
Joueur des Aces d'Anchorage
Joueur du EV Zoug
Joueur du SC Langnau Tigers
Attaquant de hockey sur glace